Cottingham (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
 Cottingham (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire